Jan Karol Rostowski – marszałek kowieński, podkomorzy kowieński, dworzanin królewski, rotmistrz Jego Królewskiej Mości
 Jacek Rostowski (właściwie Jan Antony Vincent-Rostowski) (ur. 1951) – polski i brytyjski ekonomista